Madroñera puede referirse a:

 Madroñera, municipio español ubicado en la provincia de Cáceres.
 Arbutus unedo, nombre de la planta madroñera.